operacja Overlord – operacja sił morskich i powietrznych aliantów początkowej fazy kampanii zachodnioeuropejskiej, trwającej od 6 czerwca do końca sierpnia 1944
 Overlord – seria przygodowych gier akcji
 Overlord – gra komputerowa z 2007 roku
 Overlord II – gra komputerowa z 2009 roku
 Overlord – seria powieści typu light novel napisanych przez Kugane Maruyamę i zilustrowanych przez so-bin